Buchsweiler (elsässisch Buxwiller) ist der deutsche Name folgender Person und Gemeinden in Frankreich:

 Bouxwiller (Bas-Rhin) 
 Bouxwiller (Haut-Rhin) 
 Meir Buchsweiler, jüdischer Slawist